Florence Gourlay, maître de conférences en géographie et aménagement du territoire à l'université de Bretagne-Sud à Lorient ;
Harry Gourlay (1916-1987), homme politique du parti travailliste écossais ;
 Helen Gourlay (1946-), joueuse de tennis australienne ;
 Jean-Marie Gourlay (1761-1823), homme politique français qui a exercé différentes fonctions administratives dans le département de Loire-Inférieure, puis a été membre de différentes assemblées nationales ;
 Patrick Gourlay, professeur et historien français ;
 Philippe Gourlay, maire de Roussines dans l'Indre depuis 1986.

Patronyme breton